

Persone 
 Alfredo Filippini – allenatore di calcio italiano
 André Filippini – bobbista, dirigente sportivo e imprenditore svizzero
 Anna Filippini – nome d'arte di Mariangela Filippi (attrice italiana)
 Antonio Filippini – allenatore ed ex calciatore italiano
 Anton Francesco Filippini – scrittore e irredentista italiano
 Bruno Filippini – cantante italiano
 Emanuele Filippini – dirigente sportivo allenatore ed ex calciatore italiano
 Enrico Filippini – giornalista e traduttore svizzero-italiano
 Ettore Filippini – ufficiale garibaldino dell'impresa dei Mille
 Felice Filippini – scrittore svizzero
 Francesco Filippini (1853-1895) – pittore italiano
 Giancarlo Filippini – calciatore italiano
 Gino Filippini – compositore e direttore d'orchestra italiano
 Giovanna Filippini – politica italiana
 Giuseppe Filippini – politico e antifascista italiano
 Lucia Filippini – santa e fondatrice dell'ordine delle Maestre Pie
 Marcelo Filippini – tennista uruguayano
 Roberto Filippini – vescovo cattolico italiano
 Rocco Filippini – violoncellista svizzero
 Ramon Filippini – calciatore svedese
 Rino Filippini – direttore di fotografia italiano
 Rosa Filippini – politica e attivista italiana
 Sergio Filippini – attore svizzero italiano

Altro 
Filippini – abitanti della Repubblica delle Filippine
Filippini – membri della Confederazione dell'Oratorio di San Filippo Neri

Pagine correlate 
Filippino